Максим Мрвица (, произносится как Мрвица; род. ) — хорватский пианист. Исполняет музыку в смешанном стиле (кроссовер).

Начал учиться игре на фортепиано с 9 лет. Занимался в Загребской академии музыки у Владимира Крпана, затем в Будапештской академии музыки и, наконец, в Париже под руководством Игоря Лазько. Выиграл Международный конкурс пианистов имени Николая Рубинштейна в Париже (1999) и международный конкурс в Понтуазе (2001).

Известен как исполнитель произведений хорватского композитора Тончи Хулича.

Дискография 
 1999 — Gestures (album)
 2003 — The Piano Player
 2004 — Variations Part I&II
 2005 — A New World
 2006 — Electrik
 2007 — Pure
 2008 — Pure II
 2008 — Greatest Maksim
 2010 — Appassionata
2012 — The Movies
2014 — Mezzo e Mezzo
2015 — Croatian Rhapsody
2018 — New Silk Road

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 MaksimWorld
 Maksim Mrvica Fansite
 Maksim free sheet music downloads 
 Maksim sheet music book by Tonci Huljic
 Биография на русском языке

Пианисты Хорватии
Родившиеся в Шибенике